11:11 peut faire référence à :

Calendrier 
 Le 11 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien,  en cas d'année bissextile ;
 L'armistice signé le .

Heure 
 11:11 (onze heures onze minutes) revêt une importance particulière dans certaines croyances populaires et pour des numérologues.

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Maria Taylor sorti le  ;
 , album de Regina Spektor sorti le  ;
 11:11, album de Rodrigo y Gabriela sorti le  ;
 , album de Sasha Sokol sorti le .

Chanson 
11:11 chanson de Taeyeon sorti le .

Cinéma 
 11:11, film canadien de Micheal Bafaro sorti en 2004 ;
 11:11, film américain de Rocky Costanzo sorti en 2011 ;

 11:11, court métrage américain d'Esther Peres sorti en 2006 ;
 11:11, court métrage américain de David Loren sorti en 2014 ;

Voir aussi 
 11 (nombre)